Quint Pedi (cònsol), besnebot de Juli Cèsar, cònsol el 43 aC
 Quint Pedi (pintor), pintor romà